NK Slaven Belupo ist ein kroatischer Fußballverein aus der Stadt Koprivnica im Norden Kroatiens.

Geschichte 
Der erste Fußballverein in Koprivnica wurde im Jahre 1907 von Studenten gegründet. Von 1912 bis 1926 trat der Verein unter dem Namen NK Slaven auf und war damals der einzige Fußballklub der Stadt. Aufgrund finanzieller Probleme musste er mehrere Jahre den Spielbetrieb einstellen, bevor dieser 1945 wieder aufgenommen wurde.

Ab 1992 hieß der Verein NK Slaven Bilokalnik nach seinem Sponsor, dem Unternehmen Bilokalnik. Neuer Hauptsponsor und Namensgeber wurde im Jahre 1994 das kroatische Pharmazeutik-Unternehmen Belupo. Seither sind die Vereinsfarben blau, weiß und rot.

Seit 1997 spielt der Klub in der höchsten kroatischen Fußballliga, der 1. HNL. Das Städtische Stadion (Gradski Stadion), in dem er seine Spiele austrägt, fasst gut 3100 Plätze. 2007/2008 und 2008/2009 qualifizierte sich Slaven Belupo für den UEFA-Pokal, 2009/2010 und 2012/2013 für die UEFA Europa League.

Trainer 
  Zlatko Kranjčar (1997)

Spieler 
   Mato Jajalo (1999–2007) Jugend, (2007–2009) Spieler
  Bojan Vručina (2003–2009)

Erfolge 
 Vizemeister in der 1. HNL: 2008
 Qualifikation für den UEFA-Pokal: 2007 und 2008
 Erster Platz in der Ewigen Tabelle des UI-Cups (1995 bis 2008)

Weblinks 
 Kurzchronik (englisch)

Einzelnachweise 

Koprivnica, NK Slaven Belupo
Gegründet 1907
Sport (Koprivnica)